Fort Massachusetts ist der Name mehrerer Befestigungsanlagen in den USA:

 Fort Massachusetts (Florida)
 Fort Massachusetts (Mississippi)
 Fort Stevens (Washington, D.C.), ursprünglich als „Fort Massachusetts“ benannt